Михаи́л Спива́к: Спивак, Михаил Анатольевич (род. 1973) — писатель, публицист, редактор и сценарист.
 Спивак, Михаил Львович (1913—1971) — советский театральный режиссёр. Заслуженный артист Белорусской ССР (1959).